Jacques Brassier était l'un des compagnons d'Adam Dollard des Ormeaux lors de la bataille du Long-Sault.
 Jacques Brassier était l'un des pseudonymes de Lionel Groulx.